Mautini (, tłum. „Moja ojczyzno”) – hymn państwowy Iraku od 2003 roku oraz nieoficjalny hymn Palestyny. Słowa hymnu napisał Ibrahim Tukan, a muzykę skomponował Muhammad Fulajfil.

Tekst hymnu 
مَــوطِــنــي 	 مَــوطِــنِــي

الجـلالُ والجـمالُ 	والسَّــنَاءُ والبَهَاءُ

فـــي رُبَــاكْ 	فــي رُبَـــاكْ

والحـياةُ والنـجاةُ 	والهـناءُ والرجـاءُ

فــي هـــواكْ 	فــي هـــواكْ

هـــــلْ أراكْ 	هـــــلْ أراكْ

سـالِماً مُـنَـعَّـماً 	وَ غانِـمَاً مُـكَرَّمَاً

هـــــلْ أراكْ 	فـي عُـــلاكْ

تبـلُـغُ السِّـمَـاكْ 	تبـلـغُ السِّـمَاك

مَــوطِــنِــي 	مَــوطِــنِــي

مَــوطِــنِــي 	مَــوطِــنِــي

الشبابُ لنْ يكِلَّ هَمُّهُ 	أنْ تستَقِـلَّ أو يَبيدْ

نَستقي منَ الـرَّدَى 	ولنْ نكونَ للعِــدَى

كالعَـبـيـــــدْ 	كالعَـبـيـــــدْ

لا نُريــــــدْ 	لا نُريــــــدْ

ذُلَّـنَـا المُـؤَبَّـدا 	وعَيشَـنَا المُنَكَّـدا

لا نُريــــــدْ 	بـلْ نُعيــــدْ

مَـجـدَنا التّـليـدْ 	مَـجـدَنا التّليـدْ

مَــوطِــنــي 	مَــوطِــنِــي

مَــوطِــنِــي 	مَــوطِــنِــي

الحُسَامُ و اليَـرَاعُ 	لا الكـلامُ والنزاعُ

رَمْــــــزُنا 	رَمْــــــزُنا

مَـجدُنا و عـهدُنا 	وواجـبٌ منَ الوَفا

يهُــــــزُّنا 	يهُــــــزُّنا

عِـــــــزُّنا 	عِـــــــزُّنا

غايةٌ تُـشَــرِّفُ 	و رايـةٌ ترَفـرِفُ

يا هَـــنَــاكْ 	فـي عُـــلاكْ

قاهِراً عِـــداكْ 	قاهِـراً عِــداكْ

مَــوطِــنِــي 	مَــوطِــنِــي

Transliteracja łacińska 
 mawṭinī mawṭinī
 al-ǧalālu wa-l-ǧamālu wa-s-sanā'u wa-l-bahā'u
 fī rubāk fī rubāk

 wa-l-ḥayātu wa-n-naǧātu wal-hanā'u wa-r-raǧā'u
 fī hawāk fī hawāk

 hal arāk hal arāk
 sālimān munaʿamān wa ġānimān mukarramān

 hal arāk fī ʿulāk
 tabluġu s-simāk tabluġu s-simāk
 mawṭinī mawṭinī

 mawṭinī mawṭinī
 aš-šabābu lan yakilla ʿuzmah an yastaqilla aw yabīd
 nastaqī mina r-radá wa lan nakūna li-l-ʿidā' kālʿabīd

 lā nurīd lā nurīd
 ḏullanā mu'abbada wa ʿayšanā munakkada
 lā nurīd bal nuʿīd
 maǧdanā t-talīd maǧdanā t-talīd
 mawṭinī mawṭinī

 mawṭinī mawṭinī
 al-ḥusāmu wa-l-yarāʿu lā l-kalām wa-n-nizāʿu
 ramzunā ramzunā
 maǧdunā wa ʿahdunā wa wāǧibun ilá l-wafā'
 yahuzzunā yahuzzunā

 ʿizzunā ʿizzunā
 ġāyâtun tušarrifu wa rāyâtun turafrifu
 yā hanāk fī ʿulāk
 qāhirān ʿidāk qāhirān ʿidāk
 mawṭinī mawṭinī

Symbole narodowe Iraku
Iraku hymn